П може бити

Ознака -{π}- може бити:

 Пи (слово), грчко слово пи или
 Пи, Математичка константа.
 Ознака за проивод серије узастопних бројева дефинисане индексима постављеним испод и изнад знака